André Sérot (1896-1948), militaire français ;
Robert Sérot (1885-1954), homme politique français.